La route départementale 18, abrégée en RD 18 ou D 18, est une des Routes des Alpes-de-Haute-Provence, qui relie Les Omergues à Ongles.

Tracé des Omergues à Ongles

 Les Omergues
 Revest-du-Bion
 Simiane-la-Rotonde
 Banon
 de Banon à Revest-des-Brousses (par la RD 14 et RD 5)
 Revest-des-Brousses
 Ongles

018